El Tule kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tula de Allende, Hidalgo, 
 El Tule, Hidalgo, Zimapán, 
 El Tule, Jalisco, 
 El Tule, Querétaro Arteaga, Tolimán, 
 El Tule, Ahome, 
 El Tule, Quechultenango, 
 El Tule, Ajuchitlán del Progreso, 
 El Tule, Veracruz, Tempoal, 
 El Tule, San Ignacio, 
 El Tule kommun, Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar